BTS Rekord Bielsko-Biała – klub piłkarski założony w 1994 roku w Bielsku-Białej przez grupę animatorów życia sportowego z Lipnika, dzielnicy Bielska-Białej. Przez pierwsze kilka lat życie i funkcjonowanie klubu związane było właśnie z położoną na wschodzie częścią miasta. Od 2000 roku klub ma, już jako Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord swoją siedzibę na terenie Centrum Sportu Rekord przy ul. Startowej 13. Na wydzierżawionym od Gminy Bielsko-Biała terenie powstał gruntownie zmodernizowany obiekt rekreacyjno-sportowy. Od 2010 roku Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord jest organem prowadzącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego – szkołę podstawową i liceum, w dyscyplinach: piłka nożna i futsal. Ich siedziba mieści się na terenie Ośrodka przy ul. Startowej, w budynku oddanym do użytku jesienią 2012 roku. Od 2004 klub posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS nr 146148).

Główną dyscypliną sportową klubu jest piłka nożna. Działacze stowarzyszenia od samego początku byli zaangażowani w tworzenie struktur polskiej piłki nożnej halowej. W 1994 roku byli współzałożycielami ogólnopolskiej ligi halowej piłki nożnej pięcioosobowej. A w 2010 roku powołana przed laty przy Towarzystwie Sportowa Spółka Akcyjna Rekord była jedną z inicjujących powstanie spółki Futsal Ekstraklasa odpowiedzialnej za prowadzenie rozgrywek najwyższego szczebla.

Halowa drużyna seniorów należy do ścisłej krajowej czołówki futsalu. W ogólnopolskiej rywalizacji uczestniczy nieprzerwanie od 1994 roku. W ciągu tych 20 lat przez 16 sezonów występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym czasie sześciokrotnie stawała na podium Mistrzostw Polski. W sezonie 95/96 zdobywając tytuł Wicemistrzów Polski, w sezonach 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015 oraz 2015/2016 brązowe medale, a w sezonie 2013/2014 Mistrzostwo Polski. W roku 2013 drużyna sięgnęła także po Halowy Puchar i Superpuchar Polski.

W sezonie 1999/2000 drużyna BTS Rekord została zgłoszona do rozgrywek piłki nożnej jedenastoosobowej. Po kilku latach występów na boiskach C, B i A klasy sezon 2004/2005 zespół Rekordu zainaugurował w lidze okręgowej, a cztery lata później w sezonie 2007/2008 uzyskał awans do IV ligi. Sezon 2012/2013 drużyna ukończyła na drugiej pozycji w grupie II IV ligi śląskiej i po wygranym w serii rzutów karnych meczu barażowym z Górnikiem Piaski (Czeladź) awansowała na szczebel III-ligowy (w regulaminowym czasie padł wynik 1:1). Wspomniany mecz barażowy miał miejsce 30 czerwca 2013 r. w trakcie tradycyjnego Dnia Rekordu podsumowującego wydarzenia całego sportowego roku w klubie w obecności ponad tysiąca widzów. W sezonie 2015/2016 zespół prowadzony przez Wojciecha Gumolę zajął trzecie miejsce w trzecioligowej rywalizacji.

Ponadto drużyna czterokrotnie sięgnęła także Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Bielsko-Biała (2007/2008, 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016).

W sezonie 1998/1999 Towarzystwo po raz pierwszy zgłosiło drużyny do rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych. Obecnie pod okiem kilkunastu szkoleniowców trenuje w klubie blisko trzystu młodych zawodników. Największe sukcesy młodzi „rekordziści” odnosili w rozgrywanych od 2001 roku Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W tym czasie biało-zieloni pięciokrotnie zdobywali tytuł Mistrzów Polski, sześciokrotnie tytuł Wicemistrzów kraju oraz sześciokrotnie brązowe medale. Od sezonu 2011/2012 młodzieżowe, futbolowe drużyny Rekordu uczestniczą we wszystkich rozgrywkach na poziomie wojewódzkim (Śląska Liga Juniorów, Juniorów Młodszych i Trampkarzy).

Od 2007 roku funkcjonuje w klubie także sekcja piłki nożnej kobiet. W 2009 roku zespół przystąpił do rozgrywek ligowych, a w 2021 po raz pierwszy awansował do Ekstraligi.

W swojej 20-letniej historii Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord było organizatorem wielu pionierskich przedsięwzięć natury organizacyjnej. W hali przy ul. Startowej rozegrane zostało pierwsze w historii spotkanie drużyny narodowej U-20 w futsalu (2003). Na terenie Ośrodka Sportowo Szkoleniowego Rekord odbyły się także historyczne premierowe turnieje o Mistrzostwo Polski w futsalu młodzieżowców (2001) oraz juniorów (2008). Od 2009 roku, w miesiącu sierpniu, odbywa się doroczny, międzynarodowy turniej „Beskidy Futsal Cup”.

Z klubem od samego początku związana jest firma REKORD Systemy Informatyczne, której właścicielem jest Janusz Szymura. Poza wspieraniem drużyn seniorskich oraz szkolenia dzieci i młodzieży REKORD sfinansował modernizację i rozbudowę Ośrodka Sportowego przy ulicy Startowej, a także budowę budynku szkolnego Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Bielsku-Białej
Polskie kluby futsalowe